Ulf Samuelsson, švedski hokejist, * 26. marec 1964, Fagersta, Švedska.

Samuelsson je kariero začel pri klubu Leksands IF v švedski ligi, leta 1982 pa je bil kot 67. izbran na NHL naboru s strani kluba Hartford Whalers, za katerega je zaigral v sezoni 1984/85. Po sedmih sezonah je prestopil v klub Pittsburgh Penguins, s katerim je osvojil Stanleyjev pokal v sezonah 1990/91 in 1991/92. Skupno je v ligi NHL, kjer je igral tudi za klube New York Rangers, Detroit Red Wings in Philadelphia Flyers, odigral 1080 rednega dela, na katerih je dosegel 57 golov in 275 podaj, ter 132 tekem končnice, na katerih je dosegel sedem golov in 27 podaj.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskem hokejskem turnirju 1998 in dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 31
| 3
| 1
| 4
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 33
| 9
| 6
| 15
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 5
| 11
| 16
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Binghamton Whalers
| AHL
| 84/85
|
| 36
| 5
| 11
| 16
|
| 92
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 84/85
|
| 41
| 2
| 6
| 8
|
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 85/86
|
| 80
| 5
| 19
| 24
|
| 174
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 68
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 86/87
|
| 78
| 2
| 31
| 33
| +28
| 162
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 41
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 87/88
|
| 76
| 8
| 33
| 41
| -10
| 159
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 8
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 88/89
|
| 71
| 9
| 26
| 35
| +23
| 181
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| 0
| 4
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 89/90
|
| 55
| 2
| 11
| 13
| +15
| 177
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +2
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| -4
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 90/91
|
| 62
| 3
| 18
| 21
| +13
| 174
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 90/91
|
| 14
| 1
| 4
| 5
| +4
| 37
|
| 20
| 3
| 2
| 5
| +7
| 34
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 91/92
|
| 62
| 1
| 14
| 15
| +2
| 206
|
| 21
| 0
| 2
| 2
| +7
| 39
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 92/93
|
| 77
| 3
| 26
| 29
| +36
| 249
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| +5
| 24
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 93/94
|
| 80
| 5
| 24
| 29
| +23
| 199
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 18
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 94/95
|
| 44
| 1
| 15
| 16
| +11
| 113
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +2
| 8
|-
| New York Rangers
| NHL
| 95/96
|
| 74
| 1
| 18
| 19
| +9
| 122
|
| 11
| 1
| 5
| 6
| -1
| 16
|-
| New York Rangers
| NHL
| 96/97
|
| 73
| 6
| 11
| 17
| +3
| 138
|
| 15
| 0
| 2
| 2
| +1
| 30
|-
| New York Rangers
| NHL
| 97/98
|
| 73
| 3
| 9
| 12
| +1
| 122
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 98/99
|
| 67
| 4
| 8
| 12
| +6
| 93
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +1
| 10
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 99/00
|
| 49
| 1
| 2
| 3
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1260
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 315
| bgcolor="#7FFF00" | 401
| bgcolor="#7FFF00" | +157
| bgcolor="#7FFF00" | 2806
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 132
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | +19
| bgcolor="#7FFF00" | 302
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Hartford Whalers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Binghamton Whalers
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Philadelphia Flyers
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Naturalizirani državljani ZDA
Švedski Američani